Граф Леон Йосиф Марія Шептицький (; 4 липня 1877, Прилбичі — 27 вересня 1939, Прилбичі) — український аристократ, шляхтич, громадський діяч, папський шамбелян.

Життєпис 
Був сином графа Івана Кантія Шептицького (1836—1912) і Софії Людвіки Цецилії Шептицької, графині Фредро, дочки Александра Фредра. Рідний брат блаженного Климентія Шептицького, митрополита Андрея Шептицького, Александра і генерала Станіслава Шептицького.

Одружився з Ядвігою з Шембеків (1883—1939, правнучка Александра Фредра), мав восьмеро дітей.

Після вторгнення Червоної армії, 27 вересня 1939 року був розстріляний НКВС разом із дружиною Ядвігою і священником Маріушем Скібнєвським в родинному маєтку у Прилбичах.

Родовід

Примітки 

Польська шляхта
Леон
Андрей Шептицький
Розстріляні НКВС